Симулинк () је графичко програмско окружење, развијено од стране MathWorksа, за моделовање, симулацију и анализирање мултидомена динамичких система. Његов примарни интерфејс је графички блоковски дијаграмски алат и прилагодљив скуп блоковских библиотека. Он нуди тесну интеграцију са остатком MATLAB окружења и може се покретати из MATLAB-a или се скриптовати у њему. Симулинк се широко користи у аутоматској контроли и дигиталној обради сигнала у мултидоменској симулацији и дизајну заснованом на моделу.

Историја верзија

Види још 
 Scilab

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Софтвер за симулацију
Вишеплатформски софтвер